Свєшніков, Свєшников () — російське прізвище, фонетичний варіант прізвища Свєчников.
 Свєшніков Гаврило Васильович — Герой Соціалістичної Праці.
 Свєшніков Ігор Кирилович — український археолог, дослідник Берестецької битви.
 Свєшников Олександр Васильович — російський радянський хоровий диригент і музичний діяч.
 Свєшников Олександр Миколайович — авіатор, авіаконструктор, повний Георгіївський кавалер.

Див. також 
 Свєчников
Російські прізвища